Фергал () — мужское имя ирландского происхождения. Известные носители:
 Фергал Айдне — король Коннахта (683—696)
 Фергал мак Маэл Дуйн — король Айлеха (700—722) и верховный король Ирландии (710—722)
 Фергал мак Анмхада — король Осрайге (до 802)
 Фергал уа Руайрк — король Коннахта (956—967)